JML est un sigle qui peut désigner :
 Java Modeling Language, un langage de spécification pour Java, basé sur le paradigme de la programmation par contrat ;
 Jean-Marie Leclair (1697-1764), un violoniste et compositeur français de la période baroque.